Adriska je jezero u Estoniji.

Vidi još 

 Popis jezera u Estoniji

Jezera u Estoniji